Dick Axelsson – hockeista su ghiaccio svedese
 Fanny Axelsson – sciatrice alpina svedese
 Kurt Axelsson – calciatore svedese
 Jacob Axelsson Lindblom – religioso e accademico svedese
 Majgull Axelsson – giornalista e scrittrice svedese
 Niklas Axelsson – ex ciclista su strada svedese
 Nils Axelsson – calciatore svedese
 Per-Johan Axelsson – ex hockeista su ghiaccio svedese
 Thor Axelsson – canoista finlandese